Lucas Pouille era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Borna Ćorić.

In finale Kevin Anderson ha sconfitto Kei Nishikori con il punteggio di 6-3, 7-63.

Teste di serie 

  Dominic Thiem (quarti di finale)
  Kevin Anderson (campione)
  Grigor Dimitrov (primo turno)
  John Isner (secondo turno)

  Kei Nishikori (finale)
  Borna Ćorić (quarti di finale, ritirato)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Kyle Edmund (secondo turno)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Jürgen Melzer (secondo turno, ritirato)

  Dennis Novak (primo turno)

Qualificati 

  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

  Denis Kudla (primo turno)
  Michail Kukuškin (semifinale)

Lucky loser 

  Cameron Norrie (primo turno)

  Andrej Rublëv (secondo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2018